Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby 7 Mężczyzn 2019 – czwarte mistrzostwa Europy U-18 w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o zasięgu kontynentalnym organizowane przez Rugby Europe mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Zostały rozegrane w formie dwóch turniejów w hierarchicznie ułożonych dywizjach w dniach 15 czerwca – 18 sierpnia 2019 roku w Gdańsku i Zagrzebiu.

Tytuł mistrzowski po roku przerwy odzyskała Irlandia, w zawodach Trophy zwyciężyły zaś Czechy.

Informacje ogólne 
Zespoły zostały rozstawione według wyników osiągniętych w poprzednich mistrzostwach. Obydwa turnieje zostały rozegrane w dwunastozespołowej obsadzie, turniej mistrzowski w Gdańsku 17–18 sierpnia, zaś zawody w niższej dywizji 15–16 czerwca 2019 roku. Każda z uczestniczących reprezentacji liczyła maksymalnie dwunastu zawodników urodzonych w latach 2001–2002.

W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. Czołowe dwa zespoły z każdej z grup awansowały do ćwierćfinałów, pozostałe walczyły zaś o Bowl. W przypadku tej samej liczby punktów ich lokaty miały być ustalane kolejno na podstawie:
 wyniku meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 lepszego bilansu przyłożeń zdobytych i straconych;
 większej liczby zdobytych punktów;
 większej liczby zdobytych przyłożeń;
 rzutu monetą.

W przypadku remisu w fazie pucharowej, organizowana miała być dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Wszystkie mecze, także finałowe, składały się z dwóch siedmiominutowych części.

Obydwa turnieje były transmitowane w Internecie.

Championship

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Trophy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Europe 

2019
2019 w rugby union
2019 w polskim sporcie
2019 w Chorwacji
Rugby union w Polsce
Rugby union w Chorwacji
Zawody sportowe w Gdańsku
Zawody sportowe w Zagrzebiu